Нортбрук — остров, расположенный в южной части архипелага Земля Франца-Иосифа, Россия.

Бароны и графы Нортбрук
 1-й барон Нортбрук: Нортбрук, Фрэнсис (1796—1866) — английский политический деятель, отец Томаса Н..
 1-й граф Нортбрук: Нортбрук, Томас (1826—1826—1904) — английский государственный деятель, вице-король Индии.

Другое
  — картина Рафаэля; Вустерский музей искусств, США.

Примечания